Gunilla Gräfin von Bismarck-Schönhausen (n. el 23 de noviembre de 1949 en el castillo de Friedrichsruh, Schleswig-Holstein, Alemania Occidental) es una condesa alemana, popular en la sociedad española.

Biografía 

Hija de padre alemán y madre sueca, Gunilla es bisnieta del canciller Otto von Bismarck, nieta del príncipe Herbert von Bismarck y de la condesa Margarita Malvina Hoyos, hija del diplomático y conde austro-húngaro Jorge Antonio Hoyos.

Sus padres fueron el príncipe Otto Christian von Bismarck (1897-1975) y su esposa, Ann-Mari Tengbom (1907-1999). Gunilla es la segunda mujer de entre seis hermanos.

Estudió el bachillerato en un internado mixto situado en las afueras de Estocolmo, el mismo colegio en el que estudió el desaparecido primer ministro sueco, Olof Palme. Entre sus compañeros de clase figuraba el actual rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, con quien fraguó una buena amistad.

Bismarck está considerada como la "reina sin trono de Marbella" donde ella se reúne en la época estival con numerosos amigos de la alta sociedad, organizando eventos con fines benéficos para niños enfermos y otras obras pías. Vive con su familia en el Castillo de Friedrichsruh (a 21 km de Hamburgo), donde Gunilla von Bismarck es también una activa benefactora. Aparece frecuentemente en los medios de comunicación en las fiestas de la alta aristocracia. Amiga de la también famosa en Alemania princesa Gloria von Thurn und Taxis.

El padre de Gunilla murió en 1975, en el Castillo de Friedrichsruh. Su madre, Ann-Mari, falleció en la ciudad de Marbella en 1999. Ambos están enterrados en el panteón de la familia Bismarck del Castillo de Friedrichsruh, junto al canciller Otto von Bismarck.

Gunilla, que pasa al año seis semanas en Marbella, afirma tener el corazón dividido entre España y Alemania.

Su residencia de la Costa del Sol está situada en Istán, y se llama Villa Sagitario.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio el 6 de octubre de 1978 en el Castillo de Friedrichsruh, en Aumühle, con el madrileño Luis Ortiz Moreno, hijo de Francisco Ortiz Muñoz (1904-1990), que fue funcionario del Ministerio de Información y Turismo y desempeñó el cargo de censor en Televisión Española durante la etapa franquista, así como el de director del Internado Generalísimo Franco,  y de su esposa, Rocío Moreno Fernández (f. 1992). Gunilla y Luis se divorciaron en el año 1989, aunque siempre aparecen públicamente juntos y en realidad, el divorcio fue una excusa en momentos complicados económicamente para cobrar una exclusiva. Fruto de este matrimonio nació en 1980 en Málaga su hijo, Francisco José Ortiz von Bismarck. Francisco José fue amadrinado en su bautismo por la reina Silvia de Suecia, gracias a la amistad del rey Carlos XVI Gustavo con Gunilla desde su adolescencia.

Su hijo Francisco José, empresario y economista, contrajo matrimonio en 2010 en Zürich con la abogada oscense Elísabet Verónica Dutú Muzás.

Francisco José fue el primer inversor de Tuenti. En 2012, él y su esposa Elísabet son padres de su primer hijo, que es el primer nieto de Gunilla y Luis, llamado Francisco Ortiz Dutú.

Posteriormente, tuvieron a su segundo hijo, Luis, segundo nieto de Gunilla.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Familia Nordin

Nobleza de Alemania
Socialités
Personas de Marbella